ANKRD13A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 590 амінокислот, а молекулярна маса — 67 619.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки